Грэм (, другие транскрипции Грейем, Грейам, Грэхем, Грэхэм, Грэхам, Грегем) — мужское имя, фамилия и топоним шотландского происхождения.
 клан Грэхэм — один из кланов равнинной части Шотландии.

Фамилия

Б 
 Грэм, Барри (род. 1954) — английский барабанщик.
 Грэм, Бенджамин (1894—1975) — экономист и инвестор, автор ряда книг (см. также ).
 Грэм, Бетт (1924—1980) — американская предпринимательница.
 Грэм, Билл (1931—1991) — американский бизнесмен, музыкальный импресарио и промоутер.
 Грэм, Билл (1939—2022) — канадский юрист и государственный деятель.
 Грэм, Билли (1918—2018) — американский религиозный и общественный деятель, служитель баптистской церкви.
 Грэм, Боб (род. 1936) — американский политик-демократ.
 Грэм, Брэндон (род. 1988) — игрок в американский футбол.
 Грэм, Брюс (1925—2010) — колумбийско-американский архитектор.

Г 
 Грэм, Гвендолин (род. 1963) — американская женщина-серийная убийца.
 Грэм, Глория (1923—1981) — американская актриса, обладательница премии «Оскар».
 Билли Грэм (наст. фамилия Коулмэн; род. 1943) — американский рестлер.

Д 
 Грэм, Девонте (род. 1995) — американский баскетболист.
 Грэм, Дейниол (род. 1969) — валлийский футболист и тренер.
 Грэм, Джеймс, 1-й маркиз Монтроз (1612—1650) — шотландский полководец, сторонник «Национального ковенанта» 1638 года, командующий войсками короля Карла I в период гражданской войны в Шотландии 1644—1646 годов.
 Грэм, Джен (род. 1955) — австралийская баскетболистка и тренер.
  (1931—1899) — английский военный, участвовавший в Крымской войне и награждённый Крестом Виктории.
  (род. 1949) — американский актёр и автор песен.
 Грэм, Джимми (род. 1986) — игрок в американский футбол.
 Грэм, Джо (род. 1968) —— американская писательница.
 
 Грэм, Джордж (род. 1944) —— шотландский футболист и тренер.
  — часовщик XVIII века (в русскоязычных публикациях — «Грагам»).
 Грэм, Джули (род. 1965) — шотландская актриса.
  (1922—2013) — английский футболист и тренер.
 Грэм, Дэн (1942—2022) — американский скульптор и фотограф.
 Грэм, Дэнни (род. 1985) — английский футболист.

К 
 Грэм, Катерина (род. 1989) — американская актриса, певица, музыкальный продюсер, танцовщица и модель.
 Грэм, Келвин (род. 1964) — австралийский гребец-байдарочник.
 Грэм, Кеннет (1859—1932) — британский писатель.
 Грэм, Кори (род. 1985) — игрок в американский футбол.
 Грэм, Кэролайн (также Каролина Грэм; род. 1931) — драматург, сценарист и писатель.

Л 
 Грэм, Лиам (род. 1992) — новозеландский футболист, защитник.
 Грэм, Линдси (род. 1955) — американский политик-республиканец.
 Грэхэм, Лорен (род. 1933) — американский историк, специалист по истории российской и советской науки.
 Грэм, Лорен (род. 1967) — американская актриса.
 Грэм, Лори (род. 1960) — канадская горнолыжница.

М 
 Грэм, Маргарет Ноуэлл (1867—1942) — американская художница.
 Грэм, Марта (1894—1991) — американская танцовщица и хореограф.
 Грэм, Мэтт (род. 1994) — австралийский фристайлист, призёр Олимпийских игр.
  — британский сценарист и телепродюсер.

Н 
 Грэм, Наоми (род. 1989) — американская боксёрша.
 Грэм, Норрис (1906—1980) — американский гребной рулевой.

О 
 Грэм, Обри Дрейк (род. 1986) — канадский рэпер, автор песен и актёр, более известный как Дрейк.
 Грэм, Отто (1921—2003) — профессиональный игрок в американский футбол.

П 
 Грэм, Питер (род. 1975) — австралийский боец тяжёлой весовой категории.
 Грэм, Пол (род. 1965) — американский предприниматель и программист, автор ряда книг.

Р 
 Грэм, Роберт (1938—2008) — американский скульптор мексиканского происхождения.
 Грэм, Роберт (1786—1845) — британский (шотландский) ботаник, профессор ботаники, врач, доктор медицины.
 Грэм, Рональд (1935—2020) — американский математик, педагог.
  (1919—1999) — американский актёр, режиссёр и автор песен.

С 
 
 Грэм, Сильвестер (1794—1851) — американский священнослужитель и диетолог, создатель собственных рецептов муки,  и .
 Грэм, Стивен (1884—1975) — английский писатель и путешественник, автор книг о поездках по Российской империи.
 Грэм, Стивен (род. 1973) — британский актёр.
 Грэм, Сьюзен (род. 1960) — американская певица (меццо-сопрано).

Т 
 Грэм, Томас (1805—1869) — шотландский химик.

У 
 Грэхем, Уильям (1886—1947) — ирландский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Грэм, Уильям Франклин — см. Грэм, Билли

Ф 
 Грэм, Фиона — антрополог, продюсер и режиссёр документального кино, первая гейша европейского происхождения (под именем Саюки).
 Грэм, Флоренс Найтингейл (более известна как Элизабе́т Арде́н; 1884—1966) — канадская предпринимательница, основательница косметической империи Elizabeth Arden, Inc.

Х 
 Грэхэм, Хелен (род. 1959) — британский историк, специалист по Гражданской войне в Испании.
 Грэм, Хизер (род. 1970) — американская актриса, сестра актрисы Эйми Грэм.

Ч 
 Грэм, Чарльз (1824—1889) — американский военный, генерал армии Союза в годы Гражданской войны.

Ш 
 Грэм, Шейла (1904—1988) — американская колумнистка британского происхождения.

Э 
 Грэм, Эйми (род. 1971) — американская актриса, младшая сестра актрисы Хизер Грэм.
 Грэм, Эндрю (1815—1908) — ирландский астроном.
 Грэм, Эрик (1900—1941) — житель Новой Зеландии, фермер, совершивший 7 убийств в течение суток.
 Грэм, Эшли (род. 1987) — американская модель.

Составные фамилии

Топоним 
 Земля Грэма — часть Антарктического полуострова, открытая в 1832 году Джоном Биско и названная в честь первого лорда Адмиралтейства Британской империи Джеймса Грэма.

Другое 
  — сорт манго.
 Алгоритм Грэма — алгоритм построения выпуклой оболочки в двумерном пространстве, названный в честь математика Рональда Грэма.
 Мука,  и  — диетические продукты, изобретённые Сильвестром Грэмом.
  — число в оценке ценных бумаг, названное в честь экономиста Бенджамина Грэма.
 Число Грэма — большое число, верхняя граница для решения определённой проблемы в теории Рамсея; названо в честь Рональда Грэма.
 Циклон Грэхем — тропический шторм, прошедший по северо-западной части Австралии в начале 2003 года.
 Graham-Paige — американская компания по производству автомобилей, существовавшая в 1927—1962 годах.
 И грянул Грэм — латвийский русскоязычный YouTube-канал о политике и общественной деятельности.

Примечания

См. также 
 
 Lukas Graham